Il doppio del torneo di tennis Clarins Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Sabrina Goleš 1–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Catherine Suire (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (campionesse)

 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Jenny Byrne /  Louise Field (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1987